peut faire référence à :

 Sunset Pass, roman de Zane Grey paru en 1931 ;
 , film américain d'Otto Brower sorti en 1929 ;
 , film américain de Henry Hathaway sorti en 1933 ;
 , titre original de Détectives du Far West, film américain de William Berke sorti en 1946.